Rathaus Hannover steht für folgende Rathäuser:

 Altes Rathaus (Hannover)
 Neues Rathaus (Hannover)